Ağlı (district), een Turks district in de provincie Kastamonu
 Ağlı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ağlı